Коктогай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Коктогай (быв. Голубиновка) — аул в Алгинском районе Актюбинской области
 Коктогай (быв. Зелёное) — село в Индерском районе Атырауской области

См. также 
 Кёктокай